Norio Suzuki (golfer) (1951), Japans golfer.
 Norio Suzuki (componist) (1953), Japans componist.
 Norio Suzuki (voetballer) (1984), Japans voetballer.
 Norio Suzuki (ontdekkingsreiziger) (1949), Japans ontdekkingsreiziger.